Чемпионат СССР по гандболу 1978 — 17-й чемпионат СССР по гандболу среди мужчин. Начался 24 февраля 1978 года, последние матчи состоялись 3 ноября 1978 года.

Превью 
16-й чемпионат СССР по гандболу 7х7 среди мужчин 1978 г. прошел по схеме предыдущего сезона, но был добавлен дополнительный турнир для команд, занявших с 7 по 12 места. После семилетнего перерыва в высшую лигу вернулся клуб из Риги, теперь уже под наименованием Целтниекс, а через 9 лет СКА Баку.

Участники

Высшая лига 
 1-й круг 1-й тур 24.02-02.03.1978 Львов, Рига
 1-й круг 2-й тур 14-20.03.1978 Каунас
 2-й круг 3-й тур 04-09.04.1978 Баку, Минск
 2-й круг 4-й тур 22.04.-28.04.1978 Запорожье

Финальный турнир за 1-6 места 
 3-й круг 19-25.09.1978 Запорожье
 4-й круг 30.10-03.11.1978 Алитус

Турнир за 7-12 места 
 3-й круг 18-24.09.1978 Тбилиси
 4-й круг 29.10-04.11.1978 ???

ЦСКА чемпион 3-й год подряд. Последний раз весь пьедестал у московских клубов. Провал тбилисцев после прошлогодней бронзы. Выбыл СКА Баку. Это было последнее его участие в высшей лиге. Также этот чемпионат показателен количеством армейских клубов в высшей лиге. Если помнить о наличии сильных команд в ГСВГ, ЮГВ и тд. можно представить насколько сильным был чемпионат ВС СССР.

Чемпионаты СССР по гандболу